Райхенберг () — ярмарочная община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Вюрцбург. Население составляет 4015 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 34,79 км².

Население

Примечания

См. также 
 Вюрцбург

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии